Катастрофа A320 под Динь-ле-Беном — крупная авиационная катастрофа, произошедшая во вторник 24 марта 2015 года между городами Динь-ле-Бен и Барселоннет (Франция). Авиалайнер Airbus A320-211 авиакомпании Germanwings выполнял пассажирский рейс 4U9525 по маршруту Барселона—Дюссельдорф, а на его борту находились 144 пассажира и 6 членов экипажа. Через 30 минут после взлёта самолёт внезапно перешёл в быстрое снижение и ещё через 10 минут врезался в горный склон в Прованских Альпах и полностью разрушился. Все находившиеся на его борту 150 человек погибли.

Официальной причиной катастрофы стало самоубийство пилота.

Катастрофа стала первой в истории авиакомпании Germanwings. По числу погибших она занимает второе место в истории немецкой авиации (после катастрофы Ил-62 в Кёнигс-Вустерхаузене) и третье место во Франции (после катастроф DC-10 под Парижем и MD-81 на Корсике).

Самолёт 

Airbus A320-211 (регистрационный номер D-AIPX, серийный — 0147) был выпущен в 1990 году (первый полёт совершил 29 июня), став одним из старейших самолётов данной модели. 5 февраля 1991 года был передан авиакомпании Lufthansa, которая, в свою очередь, в июле 2003 года передала его своей дочерней авиакомпании Germanwings. В июле 2004 года самолёт был возвращён на баланс Lufthansa, где получил имя Mannheim. 31 января 2014 года был вновь передан Germanwings. Был оснащён двумя двухконтурными турбовентиляторными двигателями CFM International 56-5A1. На день катастрофы совершил 46 748 циклов «взлёт-посадка» и налетал 58 313 часов.

Последняя техническая проверка самолёта была проведена 23 марта 2015 года компанией . В тот день у него были обнаружены проблемы с люком переднего шасси (), в результате лайнер был переведён в состояние «Aircraft On Ground». К 10:00 утра 23 марта проблема была решена и далее самолёт выполнял рейсы в обычном порядке.

Последний C-check лайнер проходил летом 2013 года, никаких неполадок обнаружено не было.

Экипаж и пассажиры 
Самолётом управлял опытный экипаж, его состав был таким:

 Командир воздушного судна (КВС) — 34-летний Патрик Зонденхаймер (). Опытный пилот, проработал в авиакомпаниях Lufthansa и Germanwings 14 лет (с марта 2001 года). Управлял самолётами Airbus A330 и Airbus A340 (в качестве второго пилота). В должности командира Airbus A320 — с 6 мая 2014 года (до этого управлял им в качестве второго пилота). Налетал 6763 часа, 3811 из них — на Airbus A320 (259 из них — в качестве КВС).
 Второй пилот — 27-летний Андреас Лубиц (). Опытный пилот, проработал в авиакомпаниях Lufthansa и Germanwings 7 лет и 2 месяца (с января 2008 года). Окончил курсы пилотов в лётной школе Lufthansa в Бремене и со 2 сентября 2013 года работал в Germanwings. В должности второго пилота Airbus A320 — с 26 июня 2014 года. Налетал 919 часов, 540 из них — на Airbus A320.

В салоне самолёта работали четверо бортпроводников.

Большинство человек на борту были гражданами Германии — 72 человека, 51 человек были гражданами Испании.

Среди пассажиров на борту самолёта находились:
 16 десятиклассников и 2 преподавателя гимназии имени Йозефа Кёнига в Хальтерн-ам-Зе (Северный Рейн-Вестфалия). Они возвращались домой после недельного пребывания в Испании по программе обмена.
 Мария Раднер, оперная певица.
 Олег Брыжак, оперный певец.

Хронология событий 
Вылет рейса 4U9525, который выполнял Airbus A320-211 борт D-AIPX, планировался в 09:35, но вылет рейса был задержан.

В 10:00 рейс 9525 взлетел с полосы № 07R аэропорта Барселона — Эль-Прат и взял курс на Дюссельдорф, куда должен был прибыть в 11:55. В 10:27 он достиг крейсерской высоты полёта, заняв эшелон FL380 (около 11 600 метров). Его скорость составляла около 800 км/ч. В 10:31 лайнер пересёк французский берег рядом с Тулоном.

Как впоследствии сообщил руководитель онлайн-сервиса Flightradar24, анализ имеющихся у них данных свидетельствует о том, что автопилот самолёта в этот момент был вручную переставлен с высоты 11 600 метров на 30,5 метров.

Вскоре лайнер начал медленное снижение, его скорость упала с 890 до 793 км/ч. В 10:41 он снизился до 2000 метров и внезапно исчез с экранов радаров. В 10:41 рейс 4U9525 задел правым крылом гору, после чего носом врезался в склон горы и взорвался, при этом полностью разрушившись.

Обломки самолёта были обнаружены в гористой местности Альп Верхнего Прованса на высоте около 1500 метров над уровнем моря между городами Динь-ле-Бен и Барселоннет (в 17 километрах от последнего), в 100 километрах от Ниццы (Франция). Все находившиеся на его борту 150 человек погибли.

Реакция 
 Президент Франции Франсуа Олланд выразил соболезнования семьям погибших, назвав происшедшее «горем, которое Франция должна пережить».
 Канцлер Германии Ангела Меркель была шокирована произошедшим, об этом заявил официальный представитель правительства страны Штеффен Зайберт.

 Свои соболезнования выразили представители других стран, в том числе президенты России, Белоруссии, Украины, Латвии и других стран.

Расследование

Данные бортовых самописцев 
Расследованием причин катастрофы занялось французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) (). Позже к нему присоединилось Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий (BFU) ().

24 марта BEA направило 7 следователей к месту катастрофы в сопровождении представителей компании «Airbus» (производитель разбившегося самолёта) и завода «CFM International» (производитель двигателей разбившегося самолёта).

24 марта на месте катастрофы был обнаружен один из бортовых самописцев лайнера (речевой). Он был серьёзно поврежден, но остался в рабочем состоянии. Также была найдена наружная оболочка параметрического самописца, сам самописец был найден 2 апреля.

На пресс-конференции 26 марта французские следователи объявили, что второй пилот рейса 4U9525 Андреас Лубиц умышленно перевёл самолёт в режим снижения. При этом он находился в кабине пилотов один, так как КВС, передав ему управление, ненадолго покинул кабину. Позже командир пытался вернуться назад, но безрезультатно — дверь в кабину была заблокирована изнутри. Командир стучал в дверь, пытался выбить её. До момента столкновения с горой второй пилот хранил молчание, не выходил на связь с диспетчером и не отвечал на его повторяющиеся вызовы. В то же время, судя по записи речевого самописца, его дыхание было нормальным.

Прокуратура Марселя квалифицировала действия второго пилота как «непредумышленное убийство».

Окончательный отчёт расследования 
Окончательный отчёт расследования BEA был опубликован 13 марта 2016 года.

Он подтвердил вину Андреаса Лубица в крушении самолёта. Следователи исходят из того, что второй пилот, который страдал от постоянной депрессии, заблокировал себя в кабине пилотов и умышленно направил самолёт на горы. По их данным, Лубиц начал проявлять симптомы, которые могут свидетельствовать о депрессивном психотическом эпизоде; в декабре 2014 года и в последующие месяцы он консультировался с несколькими врачами и ни один из них не предупредил об опасности руководителей авиационной отрасли или непосредственно его работодателя. В связи с этим следователи рекомендуют, чтобы мировые органы авиации установили новые правила для регулярной проверки пилотов, которые, в частности, требуют от медиков тут же сообщать, если психическое здоровье пилота может поставить общественную безопасность под угрозу.

Последствия катастрофы 
 Непосредственно после катастрофы рейса 9525 курс акций компании «Airbus» упал на 2 %, курс акций Germanwings — на 2,5 %.
 Французский профсоюз авиадиспетчеров SNCTA объявил об отмене запланированной на 25—27 марта забастовки. Об отказе от забастовок объявил и немецкий профсоюз лётчиков «Cockpit», представляющий, среди прочего, пилотов авиакомпаний Lufthansa и её дочерних предприятий, находящихся в состоянии трудового спора с авиакомпанией.
 В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в 10:53 26 марта была объявлена минута молчания в память о погибших. Мэр города Хальтерн-ам-Зе, откуда были 16 погибших в катастрофе школьников, назвал день катастрофы самым трагическим в 725-летней истории города.
 25 марта авиакомпания Germanwings в знак уважения к пассажирам и экипажу рейса 9525 изменила нумерацию рейсов Барселона—Дюссельдорф с 4U9525 на 4U9441 и Дюссельдорф—Барселона с 4U9524 на 4U9440.
 Авиационные органы в Канаде, Новой Зеландии и Германии внедрили новые правила, которые требуют обязательного присутствия двух человек в кабине пилотов в течение всего полёта. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало введение подобных правил во всех авиакомпаниях; федеральное управление гражданской авиации США также требовало присутствия двух человек в кабине во время полёта. Впоследствии ряд авиакомпаний объявил о введении соответствующих правил, но Французский профсоюз пилотов выступил против этого нововведения.
 При расследовании причин катастрофы возникли более общие вопросы относительно того, как контролировать состояние сотрудников, которым по роду деятельности приходится отвечать за жизнь и безопасность других людей. Психолог Райнер Кеммлер (), специализирующийся на подготовке пилотов, отметил, что задача выявления сотрудников с психическими отклонениями чрезвычайно затруднена, если такие люди намеренно скрывают свои психические проблемы в ходе регулярных проверок.

Культурные аспекты 
Катастрофа рейса 9525 показана в 16 сезоне канадского документального телесериала Расследования авиакатастроф в эпизоде Убийство в облаках.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA, Франция)
 Предварительный отчёт расследования
 «Accident d’un Airbus A 320—211 immatriculé D-AIPX, vol GWI18G, survenu le 24 mars 2015 »
 «Accident to the Airbus A320-211 registered D-AIPX, flight GWI18G, on 24 March 2015 »
 Окончательный отчёт расследования
 «Accident d’un Airbus A 320—211 immatriculé D-AIPX, vol GWI18G, survenu le 24 mars 2015 »
 «Accident to the Airbus A320-211 registered D-AIPX, flight GWI18G, on 24 March 2015 »
 Germanwings
 «Informationen zum Germanwings Flug 4U9525 »
 «Current information: Flight 4U9525 »
 РИА Новости: самолет Airbus A320 разбился на юге Франции 

Авиационные происшествия во Франции 2015 года
События 24 марта
Март 2015 года
Авиационные происшествия с Airbus A320
Авиационные происшествия Germanwings
Динь-ле-Бен